Itacolomi (Conceição do Mato Dentro) — distrito em Minas Gerais
 Itacolomi (Gravataí) — distrito no Rio Grande do Sul
 Morro Itacolomi — formação rochosa do município de Gravataí, no Rio Grande do Sul
 Pico do Itacolomi — formação rochosa do município de Ouro Preto, em Minas Gerais
 TV Itacolomi

Desambiguações de topônimos